Sirius B steht für:
 einen Stern, siehe Sirius B (Stern)
 ein Musikprojekt, siehe Sirius B (Musik)